Cosmopolitan steht für:
 Cosmopolitan (Cocktail), ein Shortdrink
 Cosmopolitan (Magazin), eine Frauenzeitschrift
 Cosmopolitan Hotel (New York City) in Manhattan
 The Cosmopolitan, ein Casino-Hotel-Komplex in Las Vegas
 CC-109 Cosmopolitan, kanadisches Flugzeug
 den Markennamen des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers D. W. Haydock Motor Car Manufacturing Company

Siehe auch:
 Cosmopolita
 Kosmopolit (Begriffsklärung)